Ви́ктор Леона́рдо Пе́рес Ало́нсо (; 12 января 1988, Альбасете, Испания) — испанский футболист, полузащитник клуба «Ист Бенгал».

Биография 
Виктор является игроком, который может играть на различных позициях в центральной области поля. Он обучался в футбольном клубе «Хетафе», после чего совершил огромный прыжок в профессиональный футбольный клуб Мадрид.

Виктор сыграл в матче против «Алькоркон», продвинув свою команду. А в 2009 году он подписал профессиональный контракт с клубом «Уэска». В сезоне 2012/13 Перес отыграл в составе этого клуба 17 матчей (из которых в восьми в качестве стартера) в Ла Лиге и в 1 матч в Кубке.

27 марта 2015 года перешёл в аренду в клуб MLS «Чикаго Файр». Перес не смог закрепиться в основном составе клуба, отыграв в общей сложности лишь две минуты за команду, выйдя на замену в матче 4 апреля. 5 июня 2015 года «Чикаго Файр» объявил о непродлении аренды с Пересом и он вернулся в Испанию.

Примечания

Ссылки 
 Valladolid official profile 
 Futbolme profile 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Алькоркон»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Бенгалуру»
Игроки ФК «Жальгирис»